Ursus – dzielnica Warszawy
 Warszawa Ursus – przystanek osobowy na którym zatrzymują się pociągi Kolei Mazowieckich i SKM w Warszawie